Brenngeschwindigkeit bzw. Brandgeschwindigkeit steht für:

 Verbrennungsgeschwindigkeit für Verbrennungen im Allgemeinen, siehe Verbrennung (Chemie)
 Abbrandgeschwindigkeit für explosive Stoffe
 Detonationsgeschwindigkeit für Sprengstoffe
 Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Feuers als Ereignis, das Übergreifen auf benachbartes brennbares Material, siehe Brand
 Aufnahmegeschwindigkeit eines CD- oder DVD-Brenners, siehe Brenner (Hardware)